MGF (Berlijn), een Duits historisch motorfietsmerk
MGF (Milaan), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Malagassische frank, vervangen door Malagassische ariary (MGA) 
Momentgenererende functie, een functie uit de kansrekening